Plaats in Indonesië
 Kedisan (Kintamani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Kedisan (Tegallalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gianyar in de provincie Bali